Il singolare del Chennai Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo e ha vinto in finale 3–6, 6–4, 7–6 (7–5) contro Paradorn Srichaphan.

Teste di serie

  Carlos Moyá (campione)
  Paradorn Srichaphan (finale)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Jonas Björkman (secondo turno)

 Kenneth Carlsen (secondo turno) 
 Yen-Hsun Lu (secondo turno) 
 Grégory Carraz (primo turno) 
 Kevin Kim (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2005
ATP Tour 2005